Stoker bezeichnet

 auf Englisch eine Feststofffeuerung, insbesondere eine Rostfeuerung
 eine Fördervorrichtung in Dampflokomotiven, siehe Stoker
 den nichtlenkenden Partner auf einem Tandem (Fahrrad)
 Stoker (Film), einen Thriller des Regisseurs Park Chan-wook aus dem Jahr 2013
 Stoker Island, Insel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Stoker ist der Familienname folgender Personen:
 Austin Stoker (1943–2022), US-amerikanischer Schauspieler
 Bram Stoker (1847–1912), irischer Schriftsteller
 Donald J. Stoker (* 1964), US-amerikanischer Militärwissenschaftler
 Francis Owen Stoker (1867–1939), irischer Tennisspieler, zweimaliger Sieger im Doppel beim Turnier von Wimbledon
 James J. Stoker (1905–1992), US-amerikanischer Mathematiker
 Michael Stoker († 2013), britischer Virologe
 Norma Stoker (um 1905–1966), irische Tennis- und Badmintonspielerin
 Sam Stoker, britischer Wrestler